Gymnarchus niloticus, conegut també com a aba, aba aba i peix navalla africà, és un peix elèctric. És l'única espècie en la família Gymnarchidae de l'ordre Osteoglossiformes i es troba exclusivament en els pantans i a prop de les vores de la vegetació dels llacs Turkana i Txad, i dels rius Nil, Níger, Volta, Senegal i Gàmbia.

Descripció i biologia 
G. niloticus té un cos llarg i esvelt, sense aleta caudal, pelviana o anal. L'aleta dorsal és allargada, recorre la part posterior del peix cap al llom i és la font principal de propulsió, ja que no té aleta caudal. Creix fins als 1,6 metres de longitud i 19 kg. de pes.

G. niloticus és nocturn i té una mala visió, en canvi navega i busca peixos més petits mitjançant un camp elèctric feble similar a la dels associats peixos elefants. També com els peixos elefants, posseeix un cervell inusualment gran, que es creu que ajuda a interpretar els senyals elèctrics. Pot carregar-se negativament de la cua al cap. Això produeix un camp elèctric simètric al voltant del seu cos. Els objectes propers distorsionen aquest camp elèctric, que el detecta a través de la pell i li permet detectar aquests objectes. El G. niloticus és ovípar i pon els ous en nius flotants que poden arribar a tenir un metre de diàmetre. Els adults tienen cura dels joves fins després de la desclosa.

Filogènia

Referències

Bibliografia 

 

Notopteroidei